The Unholy Three (1925), een film van Tod Browning
The Unholy Three (1930), een film van Jack Conway